Lora solida är en snäckart som först beskrevs av Dall 1887.  Lora solida ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
solida